Индастриал (англ. industrial):

 Индастриал — музыкальное направление, отличающееся выраженной экспериментальностью и особой эстетикой механических и других промышленных звуков.
 Индастриал — один из способов пирсинга ушей.
 Индастриал — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.

См. также 
 Индастриал-рок
 Индастриал-метал
 Индастриал-хип-хоп
 Мартиал-индастриал
 Пост-индастриал
 Электро-индастриал